

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, выход которых ожидается в 2023 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Дата неизвестна 
Ниже представлена информация об играх, выход которых анонсирован на 2023 год, но при этом не объявлена более точная дата.

Комментарии

Примечания